Intel Extreme Masters Season XIII — Katowice Major 2019, или IEM Katowice 2019, четырнадцатый турнир серии Major по Counter-Strike: Global Offensive. Проведение турнира запланировано 13 февраля — 3 марта 2019 года, место соревнований — Катовице (Польша). Призовой фонд мероприятия составляет  долларов США, а на турнир приглашены двадцать четыре профессиональные команды со всего мира.

Формат 
Существует четыре региональных квалификатора (майнора) — Америка, Азия, СНГ и Европа, в которые будет входить по 8 команд. Две команды от каждого из них переходят на этап «Новые претенденты». Кроме того, команды, занявшие третье место в своих майнорах, получат второй шанс, в котором команды будут играть до тех пор, пока их не останется две.

Лучшие 8 команд из FACEIT Major: London 2018 известны как легенды, оставшиеся 16 — претенденты.

Мейджор разделён на три этапа: первый этап — это этап «Новые претенденты», в котором участвуют все претенденты, в том числе команды, занявшие с девятого по четырнадцатое место на FACEIT Major, и десять команд, прошедших через систему майноров. Восемь лучших команд переходят на следующий этап, а остальные восемь команд отправляются домой. Второй этап — этап «Новые легенды». На этом этапе участвуют восемь легенд из FACEIT Major, и восемь команд из этапа «новых претендентов». Так же как и с прошлым этапом, после «Новых легенд» остаётся 8 команд. Тем не менее, шесть лучших команд из восьми автоматически приглашаются к следующему мейджору.

Финальный этап — этап Новых Чемпионов. Эта стадия включает в себя восемь команд. Команды играют до тех пор, пока не определится победитель.

Пул карт 
Пул карт не потерпел изменений с прошлого мейджора, в него включены: Cache, Dust II, Mirage, Inferno, Nuke, Train, Overpass.

Майноры 
В каждом региональном отборочном турнире под названием «майноры» будут представлены восемь команд. Каждый майнор также имеет призовой фонд в размере 50 000 долларов США, первое место получает 30 000 долларов США, второе место — 15 000 долларов США, а третье место — 5000 долларов США . В отличие от прошлых майноров, ни одна команда не будет напрямую приглашена к Майнорам. Все они также будут проходить в Катовице, чтобы избежать визовых проблем.

СНГ майнор 
В отборочном туре по СНГ майнору будут представлены шестнадцать команд. Команда Winstrike была автоматически приглашена на основании шестнадцати лучших команд в FACEIT Major, и были приглашены ещё семь команд. Ещё восемь команд прошли квалификацию через онлайн-отборочные туры.

СНГ майнор проходил с 16 по 20 января 2019 года.

Команды
  AVANGAR
  Nemiga Gaming
  Team Spirit
  Winstrike Team
  Gambit Esports
  pro100
  Syman Gaming
  Runtime.gg

Группа А

Группа B

Плей-офф

Европейский майнор 
В отборочном туре будут представлены шестнадцать команд. mousesports был автоматически приглашён на основании шестнадцати лучших мест на FACEIT Major, и были приглашены ещё семь команд. Ещё восемь команд прошли квалификацию через онлайн-отборочные туры.

Европейский майнор проходил с 16 по 20 января 2019 года, в те же даты, что и СНГ майнор.Команды
  mousesports
  North
  OpTic Gaming
  Windigo Gaming
  ENCE eSports
  ex-Space Soldiers
  Team Vitality
  Valiance

Группа А

Группа B

Плей-офф

Азиатский майнор 
В Азиатском майноре будут две команды из Океании, две команды из Китая, две команды из Восточной Азии, одна команда из Юго-Восточной Азии и одна команда из Ближнего Востока. В каждом отборочном турнире будут участвовать четыре приглашённые команды и ещё четыре команды через два онлайн-отборочных тура.

Азиатский майнор проходил с 22 по 26 января 2019 года.Команды
  Grayhound Gaming
  Renegades
  ViCi Gaming
  CyberZen
  MVP PK
  GOSU
  Beyond Esports
  Aequus Club

Группа А

Группа B

Плей-офф

Американский майнор 
В отборочном турнире в Северной Америке будут представлены шестнадцать команд. Восемь команд были приглашены, и ещё восемь команд прошли квалификацию через онлайн-отборочные туры. В отборочном турнире Южной Америки будут представлены восемь команд. Были приглашены четыре команды и ещё четыре команды прошли квалификацию через два онлайн-отборочных.

Американский майнор проходил с 22 по 26 января 2019 года, в те же даты, что и Азиатский майнор.Команды
  eUnited
  FURIA Esports
  NRG Esports
  Team Envy
  Bravado Gaming
  Team One
  INTZ eSports
  Imperial e-Sports

Группа А

Группа B

Плей-офф

Плей-ин майнор 
В этом отборочном турнире были представлены команды, занявшие третье место в своих майнорах.

Плей-ин майнор состоялся 8 февраля 2019 года.

Команды 
  Winstrike Team
  North
  ViCi Gaming
  Team Envy

Таланты студии

Ведущий 
  Дмитрий «NotInMyHouse» Крупнов

Комментаторы 
  Алексей «PCH3LK1N» Пчёлкин
  Андрей «Anishared» Керецман
  Олег «MintGod» Клименко
  Герман «Gromjkee» Громов
  Евгений «sleepsomewhile» Слипчик
  Александр «TheCraggy» Думенко
  Дмитрий «CrystalMay» Корчевинин

Аналитики 
  Анатолий «liTTle» Яшин
  Тауфик «Tafa» Хидри
  Игорь «SL4M» Сопов
  Юрий «Strike» Терещенко

Комплектация команд 

Легенды
  Astralis
  Natus Vincere
  MIBR
  Team Liquid
  BIG
  compLexity Gaming
  FaZe Clan
  HellRaisersКоманды, занявшие 9-14 место на FACEIT Major 2018
  Fnatic
  G2 Esports
  Ninjas in Pyjamas
  Cloud9
  TyLoo
  Vega Squadron
Региональные претенденты
  Avangar
  Team Spirit
  ENCE eSports
  Team Vitality
  Renegades
  Grayhound Gaming
  NRG Esports
  FURIA Esports
  Winstrike Team
  ViCi Gaming

Новые претенденты 
Стадия «Новые претенденты» проходила с 13 по 17 февраля 2019 года. Этот этап является швейцарским турниром из шестнадцати команд. Решающие матчи и встречи на выбывание проходят в формате , остальные в формате . Лучшие 8 команд проходят в этап «Новые легенды». Посев был выпущен 6 февраля 2019 года.

Новые легенды 
Этап «новых легенд» прошёл с 20 по 24 февраля 2019 года. Формат такой же как и в предыдущем этапе «Новые претенденты».

Новые чемпионы 

Этап «Новые чемпионы» проходил с 28 февраля по 3 марта 2019 года. Все игры играются в формате best-of-3 (до двух побед).

Турнирная сетка

Четвертьфинал

Natus Vincere против FaZe Clan

Team Liquid против ENCE eSports

MIBR против Renegades

Astralis против Ninjas in Pyjamas

Полуфинал

Natus Vincere против ENCE eSports

MIBR против Astralis

Финал

Представители стран 
Участниками мейджора стали игроки из 27 стран мира.

Итоговое положение команд 
Ниже представлено окончательное положение команд. Первым в составе команды указан капитан.

См. также 
 Киберспортивные соревнования серии Major по CS:GO
 Intel Extreme Masters
 ESL
 2019 год в киберспорте

Примечания 

Киберспортивные соревнования серии Major по CS:GO
2019 год в киберспорте